Auxiliary power unit – pomocnicza jednostka mocy
 Karta dźwiękowa (ang. audio processing unit) – urządzenie do generacji dźwięków i muzyki w komputerze PC
 Accelerated Processing Unit (informatyka) – połączenie CPU z GPU (rozwiązanie firmy AMD)